Centrum voor Levende Talen, een centrum voor volwassenenonderwijs uit Leuven
 Community land trust, een vastgoedformule die de aankoop van woning en grond scheidt
 Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, voorloper van RTL Group
 Cross Laminated Timber, Engelse term voor kruislaaghout
 Canadian Learning Television, een Canadees televisiestation
 Construal level theory, een theorie in de sociale psychologie